Die Saison 2004/05 der 2. Bundesliga Damen startet am 11. September 2004 und endet am 12. Juni 2006.

Abschlusstabellen 
Legende:

Auf- und Absteiger
Absteiger aus der 1. Bundesliga sind für die nächste Saison Jahr SC Frankfurt 1880 und der RTHC Leverkusen, beide steigen in ihre jeweilige Gruppe ab.

Aufsteiger aus der Regionalliga für die nächste Saison sind im Süden der ATV Leipzig und die HTC Stuttgarter Kickers, im Norden Hannover 78 und Schwarz-Weiß Neuss.

Einzelnachweise 

 
Hockey 2005
Hockey 2004